Známí nositelé tohoto příjmení:
mužská podoba
 Antonín Strnadel (1910–1975) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Bohumír Strnadel (1906–1974) – český spisovatel a novinář
 Jan Strnadel – český sportovní střelec, mistr Evropy
 Josef Strnadel (1912–1986) – český spisovatel a literární teoretik
 Petr Strnadel (* 1973) – český fotbalista
 Richard Strnadel (* 1971) – český florbalový hráč a reprezentační trenér.
ženská podoba
 Miroslava Strnadlová (* 1954) – česká politička

Česká příjmení